Contea di Jeff Davis o Jeff Davis County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Jeff Davis (Georgia)
 Contea di Jeff Davis (Texas)